Кине́ль — город (с 1944) в России, административный центр Кинельского района Самарской области, в прошлом был частью района. С 2004 года — административный центр одноимённой административно-территориальной единицы, не входящей в состав района.

География 
Город расположен на реке Большой Кинель около её впадения в реку Самару, в 41 км от Самары. Статус города получил в 1944 году.

Климат 
Преобладает умеренно континентальный климат. Зимы холодные и продолжительные. Лето тёплое и короткое.

Среднегодовое количество осадков — 565 мм.

История 
Основан в 1837 году как посёлок. В 1877 при строительстве Самаро-Златоустовской железной дороги (участок Самара-Оренбург) возникла железнодорожная станция Кинель.

В 1963 году населенный пункт получил статус города областного подчинения.

В пгт. Алексеевка, расположенного около города установлен памятник семье Володичкиных — памятник матери, у которой война забрала всех девятерых сыновей: шестеро погибли на фронте, трое позже скончались от ран.

Население

Транспорт 
Кинель — крупная узловая станция Куйбышевской железной дороги, крупнейшая сортировочная станция сетевого значения, имеющая один автоматизированный горочный комплекс и одну механизированную горку. Железнодорожный узел обслуживают локомотивное депо, вагонное депо, дистанция пути, дистанция сигнализации и связи, другие предприятия железнодорожного транспорта. У грузовых поездов, следующих в сторону Оренбурга, здесь производится смена локомотивов.

Также станция Кинель является стыковой передаточной между Куйбышевской и Южно-Уральской дорогами. Граница проходит юго-восточнее станции, двухпутная тепловозная линия на Оренбург относится к ЮУЖД. Линии на Самару и Уфу электрифицированы постоянным током и относятся к КБШЖД. Кроме того, к западу от станции в обход Самары отходит однопутно-двухпутная электрифицированная ветка, заканчивающаяся в Безенчуке. Она используется только для грузового движения. Станций на ней нет, вместо них только путевые посты. От этой ветки отходит съезд на однопутную тепловозную линию Звезда — Пугачёвск — Ершов.

Экономика 
В городе существуют заводы по изготовлению уплотнителей из резинопробкового материала, резинотехнических изделий, запчастей для автопрома из пластмасс, запасных частей для железнодорожной техники, PET-форм, мебельный комбинат, предприятия пищевой промышленности, кирпичный и цементный заводы, швейная фабрика.

Достопримечательности 
 Памятник семье Володичкиных;
 Кафедральный собор Георгия Победоносца;
 Городской вокзал;
 Сквер у оз. Крымское;
 Сквер у оз. Ладное;
 Сквер у фонтана на ул. Мира.

СМИ 
 ТВ — ЭКТВ Надежда,
 Радиостанция «Хорошее Радио» — 87.8 FM
 Пресса — газеты «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля»

Здравоохранение 
Кинельская центральная больница города и района.

Негосударственное учреждение здравоохранения «Поликлиника № 3 на станции Кинель» Дорожной клинической больницы на станции Самара.

Культура 
 Кинельская городская централизованная библиотечная система (объединяет 8 библиотек)
 Кинельский городской дом культуры
 Центр культурного развития (Кинель, Фестивальная, 18).

Город

В искусстве 
Кинель упоминается в стихотворении Владимира Войновича «Золотце»: «Голову уткнув в мою шинель авиационного солдата, девушка из города Кинель „золотцем“ звала меня когда-то…».

Известные люди 

 Овсянникова, Мария Дмитриевна (1904—1985) — уроженка посёлка Кинель, советская комсомольская и партийная деятельница, журналистка, преподавательница, участница Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, главный редактор журнала «Советская женщина».
 Штеренбах, Владимир Шапсович (1947—2015) — российский артист, работник Башгосфилармонии, заслуженный артист Республики Башкортостан.
 Профессор, доктор медицинских наук, Карпов Марк Эдуардович, — известный врач-инфекционист, реаниматолог, акушер-гинеколог, фармаколог. В настоящее время работает в Кинельской ЦРБ (заведующий отделением). Известен несколькими научными работами в области акушерства и перинатологии, которые были признаны международным медицинским журналом Lancet.
 Максим Сергеевич Тарасенко(1999) — российский видеоблогер, летсплейщик, актёр и сценарист. также известен под псевдонимом «Brian Maps». На данный момент (7/1/2022) Максим имеет 16.5 миллионов подписчиков на YouTube. Также создал 2 полнометражных фильма («Последняя кнопка» и «Последняя кнопка 2»).

Примечания

Ссылки 
 Администрация Кинельского района 
 История герба города Кинеля 
 История городского округа Кинель 

Города Самарской области
Населённые пункты городского округа Кинель
Районные центры Самарской области
Кинель